Stipek oder Štípek ist der Familienname folgender Personen:

 Hiltigund Stipek, Geburtsname von Hiltigund Schreiber (* 1939), österreichische Kunsthistorikerin, Restauratorin und Krippenbaumeisterin
 Ladislav Štípek (1925–1998), tschechischer Tischtennisspieler
 Sophie Caroline Štípek, Geburtsname von Sophie Pataky (1860–1915), österreichische Bibliografin
 Theodor Stipek (1863–1930), österreichisch-ungarischer Generalmajor